Красногорский сельсовет — муниципальное образование в Нуримановском районе Башкортостана.

Административный центр — село Красная Горка.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Галин, Фанур Зуфарович (род. 1 ноября 1947) — химик, доктор химических наук (1993), профессор, Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, член-корреспондент Академии Наук Республики Башкортостан (2012).
 Нусратуллин, Вил Касимович (род. 19 августа 1946) — советский и российский экономист, доктор экономических наук, профессор.
 Шайхутдинов, Гимай Фасхутдинович (21 июня 1901 — 6 сентября 1952) — командир батареи 89-го гвардейского артиллерийского полка (41-я гвардейская стрелковая дивизия, 4-я гвардейская армия, 2-й Украинский фронт), Герой Советского Союза (1944).

Примечания 

Муниципальные образования Нуримановского района
Сельские поселения Башкортостана